Gignac (Hérault) – comune francese
Gignac (Lot) – comune francese
Gignac (Vaucluse) – comune francese
André-Pierre Gignac – calciatore francese